Раб може да се отнася за:
 Раб (град), град в Хърватия
 Раб - остров в Хърватия